Plaats in Indonesië
 Parerejo (Gading Rejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Parerejo (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java